Las mujeres desempeñaron una variedad de roles en las guerras posclásicas. En esta lista solo se incluyen mujeres activas en la guerra directa, como guerreras, espías y mujeres que dirigieron ejércitos activamente.

James Ilston dice: «El campo de los estudios de género medievales está creciendo, y en ninguna parte es más evidente esta expansión que en el reciente aumento de estudios que abordan los roles de las mujeres medievales en tiempos de guerra... este cambio en la investigación ha sido invaluable». Proporciona una bibliografía de 20 páginas de docenas de libros y artículos académicos recientes, la mayoría de ellos relacionados con las cruzadas.

Línea temporal 

La antigüedad terminó con el , por lo que la lista comienza con el .

- Una mujer sajona es enterrada con un cuchillo y un escudo en Lincolnshire, Inglaterra.
  - Señorita Xian lidera personalmente su ejército en China.
  - Hamila, una princesa gasánida, ayudó a los guerreros de su tribu en la batalla de Yawm Halima.
  - Amalafrida lidera una revuelta.
 589 - Las monjas reales Basina, hija de Chilperico I, y Clotilde se rebelan y toman el poder en la ciudad de Poitiers por medio de un ejército de criminales.

(antes de 637) - Vida de Mo Chua de Balla. El relato de su vida lo describe como la conversión de dos "amazonas" violentas llamadas Bee y Lithben.
 617–618 - la princesa Pingyang de China ayuda a derrocar a la dinastía Sui organizando un "Ejército de la Dama".
 624 - Batalla de Badr. La sacerdotisa árabe Qurayshi Hind bint Utbah lidera a su pueblo contra Mahoma en la lucha. Su padre, tío y hermano son asesinados. Rufaida Al-Aslamia, la primera enfermera musulmana, atiende a los heridos.
 625 - Hind bint Utbah se encuentra entre las quince mujeres que acompañan a las tropas en una batalla cerca de Medina, cantando canciones para inspirar a los guerreros. Ella se regocija por el cuerpo del hombre que mató a su padre, mastica su hígado y hace joyas con su piel y uñas.
 625 - Nusaybah bint Ka'ab pelea en la Batalla de Uhud en nombre de Mahoma después de convertirse al Islam. Hammanah bint Yahsh también participó en la Batalla de Uhud y proporcionó agua a los necesitados, y trató a los heridos y lastimados. Umm Sulaym bint Milhan entró en la batalla con una daga en los pliegues de su vestido y atendió a los heridos. También intentó defender a Mahoma cuando la marea de la batalla se volvió contra él.
 627 - Umm Sulaym bint Milhan participa en la Batalla de la Trinchera portando una daga en su túnica. Cuando Muhammad le preguntó qué estaba haciendo con él, ella le informó que planeaba usarlo para luchar contra los desertores.
 Década de 630 - Ghazala lidera las tropas en la batalla.
 Década de 630 - Khawlah bint al-Azwar participa activamente en el combate durante la Batalla de Adnajin vestido de hombre junto con varias otras mujeres, toma el mando del ejército de Rashidun en la Batalla de Yarmuk contra el Imperio Romano Bizantino. Casi fue derrotada por un griego bizantino cuando una de sus compañeras, Wafayra, decapitó a su oponente de un solo golpe. Este acto reunió a los árabes y derrotaron a los griegos.
 632 - La profetisa Sajah, contemporánea de Mahoma, dirigió un ejército de 4.000 contra Medina después de su muerte, pero canceló el ataque cuando se enteró de la derrota de Tulayha.
 634 - Umm Hakim se deshizo sin ayuda de siete soldados bizantinos con un poste de tienda durante la Batalla de Marj al-Suffar.
 640s-741 - Ix Wak Jalam Chan gobierna a los mayas. Dirigió campañas militares para conquistar ciudades vecinas.
 651 - Generales sasánidas como Apranik, Negan y Azedeh luchan contra la conquista musulmana de Persia.
 653 - Chen Shuozhen lidera una rebelión campesina en China y se declara emperatriz reinante de China.
 656 - Aisha, viuda de Mahoma, lidera las tropas en la Batalla del Camello. Ella es derrotada.
 Década de 690 - Kahina lidera la resistencia bereber contra la conquista musulmana del Magreb.

al XI (época vikinga) - las sagas y los registros históricos hablan de doncellas vikingas como Ladgerda que participaron en batallas e incursiones, como Veborg en la batalla de Brávellir en 750. Además, restos de una guerrera vikinga de Birka fue confirmado en 2017 por un análisis de ADN como mujer.
 722 - la reina Etelburga de Kent destruye la ciudad de Taunton.
 730 - Una noble jázara llamada Parsbit comanda un ejército contra Armenia.
 738 - Según la legendaria historia checa, Valasca tomó el poder y creó un estado gobernado por mujeres. Decretó que solo las mujeres debían recibir entrenamiento militar y que los niños debían ser mutilados para que no pudieran pelear mediante la extirpación del ojo y el pulgar derechos. Supuestamente distribuyó una poción a las mujeres de Bohemia que las protegía de los hombres.
 769 - Gülnar Hatun, una heroína turca semilegendaria, muere luchando contra los abasíes.

811 - Después de sufrir grandes pérdidas, Khan Krum moviliza a las mujeres de los búlgaros, quienes luego toman parte en la Batalla de Pliska.
 816-837 - Banu, esposa de Babak Khorramdin, resiste contra el califato islámico abasí.
 880 - Ermengarda de Italia lleva a cabo la defensa de Vienne hasta que se ve obligada a rendirse en septiembre de 882.

- Según la leyenda, Santa Teodora de Vasta, en la Arcadia del Peloponeso, se unió al ejército del Imperio bizantino en lugar de su padre vestida de hombre, para evitar que su padre fuera reclutado, y no tenía ningún hermano que pudiera ocupar su lugar - al negarse a casarse con una mujer que afirmaba haber quedado embarazada de ella, es ejecutada, lo que da como resultado el descubrimiento del género biológico de su cadáver y su condición de santa por el sacrificio que hizo por su padre.
 900 - Una mujer vikinga es enterrada en Solør, Noruega con armas.
 912–922 - Reinado de Æthelflæd, reina de Mercia. Comandó ejércitos, fortificó ciudades y derrotó a los daneses. También derrotó a los galeses y los obligó a rendirle homenaje.
 914 - La reina Sugandha y sus fuerzas marcharon contra los Tantrins. Fue derrotada y depuesta.
 916 - Xóchitl (tolteca), una reina tolteca, lucha en una guerra civil que estalló en el Imperio Tolteca. Creó y dirigió un batallón compuesto íntegramente por mujeres soldados.
 960 - la reina etíope Gudit arrasó Axum y su campo, destruyó iglesias y monumentos e intentó exterminar a los miembros de la dinastía gobernante del Reino de Axum.
 971 - Sviatoslav I de Kiev atacó el Imperio bizantino en Bulgaria en 971. Cuando los varegos fueron derrotados en la batalla de Dorostolon, los vencedores quedaron atónitos al descubrir doncellas escuderas entre los guerreros caídos.
 975 - Adelaida de Anjou, en representación de sus hijos Guy y Bertrand, dirigió un ejército para ayudar a Guy (también conocido como Guido II), conde- obispo de le Puy, a establecer la "Paz y tregua de Dios" en le Puy.
 986 - La emperatriz regente viuda de Kitán Xiao Yanyan del estado de Kitán Liao, título de reinado Chengtian, asume el poder a los 30 años en 982. En 986, dirigió personalmente su propio ejército contra la dinastía Song y los derrotó en la batalla.

Principios del  - Freydís Eiríksdóttir, una mujer vikinga, navega hacia Vinland con Thorfinn Karlsefni. Cuando se enfrentó a nativos hostiles mientras estaba embarazada, expuso sus senos y golpeó su pecho con una espada. Esto hizo que los nativos huyeran.
  - Gran Revuelta Sajona. Adelaida de Saboya, duquesa de Suabia, permanece en Suabia para defender las tierras de su marido.
  - Judith de Évreux queda al cuidado de la guarnición de Roger I de Sicilia mientras él hace campaña.
 1016 - Adela de Hamaland defiende la fortaleza Uplade en los Países Bajos en ausencia de su esposo, y completa las filas de su fuerza de defensa con mujeres vestidas de soldados.
  - Sikelgaita comanda tropas por derecho propio.
 1047 - Akkadevi, una princesa india, asedia el fuerte de Gokage.
 1050 - la noble noruega Bergljot Håkonsdatter forma un ejército para matar al rey por asesinar a su cónyuge e hijo - ella toma la propiedad del rey, pero para entonces el rey había logrado escapar de ella.
 1055 - Derrota y ejecución de A Nong, gobernante Zhuang, guerrero y chamán. Junto a su hijo, padre y esposo, lideró a las minorías Zhuang y Nung de la frontera chino-vietnamita contra los enemigos vietnamitas y chinos.
 1058-1086 - Sikelgaita de Salerno, segunda esposa de Roberto Guiscardo, duque de Apulia, acompaña a su esposo en campañas militares y regularmente se pone la armadura completa y cabalga a la batalla a su lado.
 14 de octubre de 1066 - Edith la Hermosa, según el folclore, identifica el cuerpo de Harold Godwinson después de la Batalla de Hastings.
 1071 - Richilde, condesa de Henao, es capturada luchando en la batalla de Cassel.
 1072 - Urraca de Zamora, Infanta del Reino de Castilla, defiende la ciudad de Zamora contra su hermano Sancho.
 1087 - Matilde de Canossa dirige personalmente una expedición militar a Roma en un intento de instalar al Papa Víctor, pero la fuerza del contraataque imperial pronto convenció al Papa de retirarse de la ciudad.
 1090 - la mujer normanda Isabel de Conches monta a caballo, armada.
 1097 - Florina de Borgoña participa en la primera cruzada con su esposo y cae participando en un combate real a su lado mientras su ejército es atacado y destruido en Anatolia.

- Moremi Ajasoro de los yoruba es tomado como esclavo por los igbo y se casa con su gobernante como su reina ungida. Después de familiarizarse con los secretos del ejército de su nuevo esposo, escapó a Ile-Ife y se lo reveló a los yorubas, quienes luego pudieron derrotarlos en la batalla.
  - Yennenga del pueblo Mossi de Burkina Faso lidera su propio batallón.
 1101 - Ida de Formbach-Ratelnberg lidera su propio ejército en la Cruzada de 1101.
 enero de 1108 o 1109 - Bertha de Rheinfelden "luchó valientemente" en la batalla de Jedesheim.
 1119 - Clemencia de Borgoña levanta un ejército.
 1121 - Urraca de León lucha contra su media hermana, Teresa, condesa de Portugal, cuando esta se niega a entregar la ciudad de Tuy, Pontevedra.
 1130 - La general china Liang Hongyu, esposa del general Han Shizhong de la dinastía Song, bloquea el avance del ejército Jin con su esposo. Su percusión revitalizó al ejército Song y los reunió para derrotar a Jin.
 1136 - la princesa galesa Gwenllian ferch Gruffydd lidera un ejército contra los normandos. Ella es derrotada y asesinada.
 1141 - Matilde I de Boulogne, forma un ejército para continuar la lucha por la corona de Inglaterra, después de que su esposo, el rey Esteban, es capturado por la emperatriz Matilde.
 1145 - Leonor de Aquitania acompaña a su marido en la Segunda Cruzada.
 1147 - Fannu, princesa almorávide, participa en la defensa de la fortaleza de la capital de la dinastía almorávide en Marrakech vestida de hombre durante la conquista de la yihad almohade.
 1150 - El noble sueco Jon Jarl es asesinado por piratas bálticos que atacan su propiedad Askenös después de su regreso de la Primera Cruzada Sueca, después de lo cual su viuda, la Dama de Askanäs (no se conserva su nombre), huye a Hundhammar, reúne un ejército. y volver a matar a los asesinos de su esposo.
 1170-1176 - Aoife de Leinster dirige batallas en Irlanda en nombre de su consorte Richard de Clare, segundo conde de Pembroke y, a veces, se la conoce como "Red Eva".
 1180-1185 - la guerrera japonesa Tomoe Gozen lucha en la guerra de Genpei junto a los hombres.
 1172 - Aldruda, condesa de Bertinoro, manda el ejército que luchó para levantar el sitio imperial de la villa de Aucona en 1172.
 1182–1199 - Hōjō Masako cabalga con su esposo Minamoto no Yoritomo en sus campañas y nunca fue derrotado en la batalla.
 1191–1217 - Nicola de la Haye defendió los intereses leales contra los barones rebeldes en Lincoln, Inglaterra.
 1198 - Maud de Braose defiende Plainscastle del ataque galés.
 1199 - Juana de Inglaterra, reina de Sicilia, toma las armas contra los señores de San Félix y sitia un castrum de su propiedad conocido como Les Cassés.
 Finales del  - Umadevi, consorte del rey Veera Ballala II, comandó los ejércitos de Mysore contra el rival Chalukyas en al menos dos ocasiones, lo que permitió a Bellala concentrarse en asuntos administrativos y, por lo tanto, contribuyó significativamente a la conquista de Hoysala del Chalkyua en Kalyani (cerca de la actual Bidar).

1201 - la mujer japonesa Hangaku Gozen defiende un fuerte como arquera hasta que es herida por una flecha.
 Década de 1220 - Yang Miaozhen actúa como líder de guerra en China.
 1221 - El gobernante de Maraghe, Sulafa Khatun, domina con éxito la ciudadela de Ru'in Diz durante el asedio mongol de Maraghe.
 1226 - Yesui, una de las esposas de Gengis Khan, acompaña a su esposo en una expedición punitiva al reino de Tangut.
 1236-1239 - Reinado de Razia Sultan. Dirigió a sus tropas en la batalla.
 enero de 1229 - Blanca de Castilla dirigió sus fuerzas para atacar Mauclerc.
 1249 - Magistra Hersend acompañó a Luis IX de Francia en la Séptima Cruzada.
 1258 - Doquz Khatun acompaña a su esposo Hulagu en campañas. En el saqueo de Bagdad en 1258, los mongoles masacraron a decenas de miles de habitantes, pero por orden de Doquz, los cristianos se salvaron.
 1261–1289 - Reinado de la reina india Rudrama Devi. Dirige a sus tropas en la batalla y es posible que haya muerto en la batalla en 1289.
 1264 - Leonor de Provenza reúne tropas en Francia para su esposo durante la Guerra de los Barones.
 1270 - Leonor de Castilla acompaña a su marido en su cruzada. Según la leyenda, ella le salvó la vida chupando veneno de su herida cuando estaba herido.
 1271 - Isabel de Aragón, reina de Francia, muere en Cosenza al regresar de las Cruzadas.
 agosto de 1282 - Dina y Clarenza ayudan a repeler el asedio de Messina.
 1285 - Mercadera, vestido de hombre, hiere y captura a un caballero francés durante el asedio francés a la ciudad aragonesa de Peralada.
 1290 - Se escribe Royal Armouries Ms. I.33. Representa luchadores. Una ilustración de una mujer llamada Walpurgis entrenando en técnicas de espada y escudo está en el manuscrito, entre otros.
 1296 - Bertha van Heukelom defiende el castillo IJsselstein contra Hubrecht van Vianen de Culemborg.
 1297 - Juana I de Navarra, condesa de Champaña, dirige un ejército contra el conde de Bar cuando éste invade sus dominios Champaña.
 Finales del  - Khutulun, pariente de Kublai Kan, es descrita como una excelente guerrera y acompaña a su padre Khaidu en las campañas militares.

- Urduja, princesa filipina, participa en varias batallas. Sin embargo, muchos historiadores creen que ella era mítica.
  - Las mujeres de la cultura del Misisipi en la región del valle del río Central de Illinois participaron en la guerra, defendiendo su campamento, si era necesario, mientras los hombres estaban cazando.
 1326 - Isabel de Francia invade Inglaterra con Roger de Mortimer y derroca a Eduardo II de Inglaterra, reemplazándolo con su hijo Eduardo III de Inglaterra, con ella y de Mortimer actuando como regentes.
 1335 - Durante la Segunda Guerra de Independencia de Escocia, Christina Bruce comandó la guarnición del castillo de Kildrummy y mantuvo con éxito el castillo contra las fuerzas pro-Baliol dirigidas por David III Strathbogie.
 1335 - Los escoceses derrotan a una compañía dirigida por el Conde de Namur. Entre las bajas del Conde se encontraba una lancera que había matado a su oponente, Richard Shaw, en el mismo momento en que él la había matado a ella. Su género solo se descubrió cuando los cuerpos fueron despojados de su armadura al final del compromiso. "El cronista Bower parece haber quedado al menos tan impresionado por la rareza de dos soldados montados que se traspasan simultáneamente con sus lanzas como por el hecho de que uno de ellos era una mujer".
 1338 - Agnes, condesa de Dunbar, defiende con éxito su castillo del asedio del conde inglés de Salisbury.
 1342-1343 - Juana de Flandes conquista la ciudad de Redon y defiende la ciudad de Hennebont durante la guerra bretona.
 1341-1347 - la emperatriz Irene Asanina comanda la guarnición de Didymoteicho y defiende la ciudad durante la guerra civil bizantina de 1341-1347.
 1347 - Felipa de Henao persuadió al rey para que salvara la vida de los burgueses de Calais. Esta popularidad ayudó a mantener la paz en Inglaterra durante su largo reinado.
 1348 - la emperatriz Irene Asanina organiza la defensa de Constantinopla contra los genoveses.
 1351-1363 - Han E sirve como soldado en el ejército chino como hombre bajo el nombre de Han Guanbao y es ascendido a teniente.
 1351-1357 - Cia Ordelaffi de soltera Marzia degli Ubaldini, una mujer noble italiana de Forlì, vino en ayuda de Lodovico Ordelaffi durante la batalla de Dovadola (parte de la guerra de Güelfos y Gibelinos). En 1357 participó en la defensa de Cesena durante la cruzada Forlivesi inducida por el Papa Inocencio VI.
 1353 - la emperatriz Irene Asanina organiza la defensa de Constantinopla contra el ejército de Juan V.
 1354 - Ibn Battuta informa haber visto guerreras en el sudeste asiático.
 1358 - Richardis de Schwerin defiende el castillo de Sönderborg en Als contra Valdemar IV de Dinamarca.
 1364-1405 - Timur usa arqueras para defender los trenes de equipaje.
 1387 - la reina Eduviges I de Polonia lidera dos campañas militares.
 1389 - la regente frisia Foelke Kampana dirige ejércitos para ayudar a su esposo Ocko Kenisna tom Brok, jefe de Auricherland - después de encontrarlo muerto en el campo de batalla, regresa a Aurich, y al encontrarlo tomado por un enemigo durante su ausencia, lo vuelve a tomar por fuerza militar.
 1395 - Agnes Hotot participa en un duelo de lanzas vestida de hombre, y solo revela su género una vez que se gana la pelea.

- Qutlugh Nigar Khanum acompaña a su hijo en expediciones militares.
 1419 - Margarita de Baviera defiende la Borgoña francesa contra Juan IV, conde de Armagnac.
 1420 - Tang Saier inicia una rebelión contra el emperador de China y toma dos ciudades con su ejército rebelde antes de ser derrotada.
 1428 - Cecília Rozgonyi comandó su propio barco en la batalla hacia el Imperio Otomano bajo Segismundo de Hungría en la fortaleza de Golubac.
 1428 - Felipa de Inglaterra, reina de Dinamarca, organiza con éxito la defensa de Copenhague contra la Liga Hanseática, una hazaña heroica relatada más tarde por Hans Christian Andersen en El libro ilustrado del padrino (1868).
 1429 - Juana de Arco afirma que Dios la ha enviado para expulsar a los ingleses de Francia y se le otorga un puesto en el ejército real francés. Es apoyada por Yolanda de Aragón, madre de la reina María de Anjou (esposa del rey Carlos VII).
 Década de 1430 - Jeanne des Armoises era soldado en Italia.
 1430 - Aldonça de Bellera defiende su baronía de Rialp en Cataluña contra el conde Arnau Roger del IV Pallars.
 1433 - Ida Königsmarck legendaria defensa de su feudo Castillo de Kastelholm en Åland en la Finlandia sueca durante la rebelión de Engelbrekt.
 Década de 1450 - el cacique yemení Zaydi Sharifa Fatima conquista San'a'.
 1451–1452 - Brita Tott sirve como espía en la guerra entre Suecia y Dinamarca
 1455 - Elise Eskilsdotter lidera una guerra contra la clase mercante alemana de Bergen en Noruega como venganza por el asesinato de su esposo, por medio de su flota pirata.
 1461 - Alice Knyvet defiende el castillo de Buckingham en Norfolk contra Sir Gilbert de Debenhem.
 1466 - Pomellina Fregoso organiza y apoya una rebelión contra Lambert en las provincias de Menton y Roquebrunem.
 1467 - Ólöf Loftsdóttir dirige personalmente una guerra contra los comerciantes británicos que trabajan en Islandia.
 1471 - la reina Margarita de Anjou dirige personalmente a sus tropas en la batalla de Tewkesbury.
 1472 - Onorata Rodiani de Cremona, Italia, es mortalmente herida en batalla. Se había disfrazado de hombre para convertirse en soldado.
 1472 - Jeanne Hachette rasga la bandera de los invasores borgoñones en Beauvais, inspirando a la guarnición a ganar la lucha.
 1474 - Caterina d'Ortafà participa en la defensa de Canet-en-Roussillon durante la invasión francesa de Roussilon tras la Guerra Civil Catalana.
 1480 - Margareta de Celje defiende la ciudad de Glogow contra las fuerzas del duque de Sagan, que ponen sitio a la ciudad.
 Década de 1480 - Mandukhai Khatun toma el mando del ejército mongol y derrota a los Oirat.
 1481 - la noble neerlandesa Swob Sjaarda defiende su castillo durante un asedio en los Países Bajos.
 1487 - Katarina Nipertz defiende el castillo de Raseborg en Finlandia, el feudo de su difunto esposo, contra las tropas del nuevo vasallo designado por el regente, durante varias semanas.
 1494 - Ats Bonninga defiende su fuerte en Frisia.
 1495 - Beatriz de Este supervisó y animó a las tropas a moverse contra el duque de Orleans en lugar de su marido, logrando así evitar la conquista francesa del ducado de Milán.
 1496 - Bauck Poppema defiende su fuerte en Friesland.
 1499 - Caterina Sforza defiende con éxito Forli contra un ataque veneciano y se hace famosa y apodada "El tigre".

Véase también 

 Mujeres en las cruzadas
 Cronología de las mujeres en las guerras de la Antigüedad
 Cronología de las mujeres en la guerra (1500-1699)

Referencias

Lecturas adicionales

Encuestas

Edad media

China

Enlaces externos 

Cronologías de guerras
Mujeres en la guerra